San Juan er spansk for Sankt Johannes.

Navnet har mange betydninger:


Stednavne

Argentina 
 Provincia de San Juan
 San Juan, Argentina – hovedstad i provinsen af samme navn

Chile 
 San Juan de la Costa, Chile – kommune i Chile

Colombia 
 San Juan del Cesar – by og kommune i La Guajira-departementet
 San Juan de Arama – by og kommune i Meta-departementet
 San Juan Rioseco – by og kommune i Cundinamarca-departementet
 San Juan de Pasto – hovedby i Nariño-departementet

Costa Rica 
 San Juan, Costa Rica – i San José-provinsen

Cuba 
 San Juan Hill, Cuba

Dominikanske Republik 
 San Juan Province, Dominikanske Republik
 San Juan de la Maguana

Filippinerne 
 San Juan, Abra
 San Juan, Batangas
 San Juan, Ilocos Sur
 San Juan, La Union
 San Juan City – i Manilas storbyområde
 San Juan-floden, Filippinerne
 San Juan, Sorsogon
 San Juan, Siquijor
 San Juan, Southern Leyte

Mexico 
 San Juan, Campeche
 San Juan Chamula, Chiapas
 San Juan, Chihuahua
 San Juan, Coahuila
 San Juan de Los Lagos, Jalisco
 San Juan Tumbio, Michoacan
 San Juan, San Luis Potosí
 San Juan, Sonora
 San Juan del Río
 San Juan de Ulúa – lille ø nær havnebyen Veracruz
 San Juan-floden, Veracruz
 San Juan-floden, Tamaulipas – flod i staterne Coahuila, Nuevo León og Tamaulipas

Nicaragua 
 San Juan del Sur
 San Juan-floden, Nicaragua og Ecocanal

Puerto Rico 
 San Juan, Puerto Rico

Spanien 
 San Juan de Alicante
 San Juan, Baleares

Trinidad og Tobago 
 San Juan, Trinidad og Tobago

USA 
 San Juan, New Mexico
 San Juan-floden, New Mexico
 San Juan Basin, New Mexico
 San Juan, Texas
 San Juan County, Colorado
 San Juan Mountains, Colorado
 San Juan County, Washington
 San Juan Islands – ved delstaten Washingtons kyst
 blandt andre San Juan Island
 San Juan County, Utah

Venezuela 
 San Juan de Payara
 San Juan de Manapiare